Iota Scorpii pode se referir a:
Iota1 Scorpii
Iota2 Scorpii